Boys Next Door ist die Bezeichnung von

 Boys Next Door, eine deutsche Musikgruppe, die zuvor unter dem Namen H&N bekannt war
 The Boys Next Door, eine australische Musikband, die auch unter dem Namen „The Birthday Party“ bekannt war
 Boy’s Next Door, ein japanischer Manga